Кубок Испании по футболу 1987/1988 — 84-й розыгрыш Кубка Испании по футболу выиграла Барселона. Этот кубок стал двадцать первым в истории команды.

Соревнование прошло в период со 2 сентября 1987 по 30 марта 1988 года.

Результаты матчей

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1987/1988 (на английском)
 Кубок Испании по футболу 1987/1988 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1987 году
Спорт в Испании в 1988 году